Skrót BCA może oznaczać:
 Bank Central Asia
 Boeing Commercial Airplanes
 British Car Auctions
 Business Council of Australia
 Model Business Corporation Act
 Barbados Cricket Association
 Billiard Congress of America
 Blue Cross Arena
 British Caving Association
 BC Augsburg – nieistniejący klub niemiecki
 BC Aichach – klub niemiecki
 Baltimore, Chesapeake and Atlantic Railway
 Boston Center for the Arts
 British Central Africa
 British Chiropractic Association
 British Comedy Awards
 Buddhist Churches of America
 Burst Cutting Area
 The Building Code of Australia